Coppa del Belgio 2015-2016 – edizione della competizione di calcio maschile belga
 Coppa del Belgio 2015-2016 – edizione della competizione di pallavolo femminile belga
 Coppa del Belgio 2015-2016 – edizione della competizione di pallavolo maschile belga